Une costière peut désigner un relief constitué par un muret ou une tôle d'acier.
 Une costière désigne, au théâtre, une longue rainure sans fond dans le plancher de la scène, ce passage étroit permet de faire coulisser la tête de chariots métalliques dans le premier dessous, des poteaux de chêne s'y encastrent auxquels on fixe divers éléments du décor.

Homophonie

Quartier 

 Costières est un quartier de la ville de Nîmes.

Région naturelle 
 Les Costières sont une région naturelle française située dans le département du Gard et dans la région Languedoc-Roussillon.

Vin
 Costières-de-nîmes

Sports
 Le stade des Costières est un terrain de sports, à Nîmes.